Анзяк () - топонимы в Дуванском районе:

 Анзяк — село в Дуванском районе Башкортостана.
 Анзяк — река в Дуванском районе Башкортостана, приток реки Ай.